Дональд Кэмпбелл:
 Кэмпбелл, Дональд Малкольм (1921—1967) — британский гонщик и рекордсмен.
 Кэмпбелл, Дональд Томас (1916—1996) — американский психолог, социолог и философ.